Kombination har flere betydninger:
 Almen betydning: forbindelse eller sammensættelse af elementer
 Kombination (matematik) – en samling af elementer uden specifik orden
 Kombination (skak) – en længere sekvens af skaktræk
 Kombination (sport) – en konkurrence bestående af flere delmomenter fra forskellige discipliner (f.eks. nordisk kombination eller tikamp)
 Kombination (undertøj) – et stykke undertøj der både udgør undertrøje og underbukser